Die Tour de Bretagne Féminin International ist ein Etappenrennen für Frauen, das seit 1987 jährlich im Juli in der Bretagne ausgetragen wird. Das Rennen umfasst vier Etappen und ist in der UCI-Kategorie 2.2. eingestuft. Rekordsiegerinnen mit jeweils drei Erfolgen sind die Französin Marina Jaunatre und die Deutsche Hanka Kupfernagel.

Siegerinnen

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Frauenradrennen
Etappenrennen
Straßenradrennen in Frankreich